En dolin är en fördjupning i markytan  som uppkommit genom att marken rasat samman över en underjordisk hålighet.
En vanlig engelsk beteckning är sinkhole.

Doliner förekommer i huvudsak i områden där berggrunden består av kalksten. De bildas genom  genom att vatten från markytan sipprar i sprickor och långsamt löser upp kalkstenen, så att grottor och håligheter uppstår. Om marken ovanför till slut kollapsar bildas en dolin. 

Områden som präglats av denna typ av underjordisk erosion, 
karstlandskap efter bergsplatån Karst i gränstrakterna mellan  Kroatien, Slovenien och Italien.

Ett blått hål är en typ av dolin som bildats i grunda havsområden.

Bilder

Referenser

Se även
 Kaldera
 Sjunkhål

Geomorfologi